Il singolare del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roberto Jabali che ha battuto in finale Felipe Rivera 6-3, 4-6, 7-6.

Teste di serie 

Assente
 Fernando Roese (primo turno)
 José Daher (secondo turno)
 Maurice Ruah (quarti di finale)

 Francisco Montana (semifinali)
 Miguel Nido (primo turno)
 Felipe Rivera (finale)
 Steve Bryan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 1991